Primera División 1994/1995 jest 64 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 3 września, a zakończył 18 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1994/1995:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 Español Barcelona zmienił nazwę na Espanyol Barcelona w lutym 1995.
2 jako obrońca trofeum

Baraże

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 26. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej